Fimple ist der Familienname folgender Personen:

 Dennis Fimple (1940–2002), US-amerikanischer Schauspieler
 Jack Fimple (* 1959), US-amerikanischer Baseballspieler